Dionisio de Portugal puede referirse a:

 Dionisio I de Portugal (1261-1325,) rey de Portugal desde 1279 hasta 1325.
 Dionisio de Portugal, señor de Cifuentes,  hijo del rey Pedro I de Portugal e Inés de Castro.
 Dionisio de Portugal, infante, hijo del rey Juan III de Portugal y Catalina de Austria. Falleció con poco menos de dos años de edad.